Heinrich Theißen ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Theißen (Politiker) (1857–1945), deutscher Unternehmer und Politiker
 Heinrich Theißen (Fußballtrainer) (1913–1999), deutscher Fußballtrainer